Uncia může označovat:

 irbis – vědecký název kočkovité šelmy
 unce – antická jednotka hmotnosti, délky a měny